Военная сила — совокупность средств вооружённого принуждения, которые доступны государствам и иным субъектам международной политики для реализации их внешнеполитических и внутриполитических целей.

В широком смысле военная сила — это способность субъекта международных отношений влиять на другие субъекты и международную обстановку через демонстрацию своих военных возможностей (косвенно) или пуская в ход свой арсенал средств вооружённого насилия (напрямую). Она может быть использована как для защиты общества (народа, государства), так и для проецирования своей политической воли вовне; как в форме непосредственного задействования, так и в виде потенциальной угрозы.

Военная сила объединяет вооружённые силы, государственные органы и военные организации, созданные государством или политическими партиями и общественными движениями. Аккумулируя в себе весь политический, экономический, технический, социальный и духовный потенциал страны она представляет собой сложно структурированную систему в которой военные организации и государственные институты играют роль скрепляющих звеньев.

На протяжении всего развития человеческой цивилизации военная сила считалась важнейшим историческим фактором и концентрированным выражением могущества отдельных политических субъектов. Именно она очерчивала характер их взаимоотношений и их истинные позиции в мировой политике.

В настоящее время устав Организации Объединённых Наций (ООН) признаёт использование военной силы оправданным и правомерным в целях самообороны и при выполнении решений Совета Безопасности ООН в случаях актов агрессии и при угрозе миру.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Военная политика
Военная терминология